Lerch steht für:
 Lerch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Satz von Lerch, Eindeutigkeitssatz für Laplace-Transformationen
 Satz von Lerch (Zahlentheorie)
 Lerchsche Zeta-Funktion

Lerch ist der Name folgender Orte:
 Lerch (Hebertsfelden), Ortsteil von Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Lerch (Schönberg), Ortsteil von Schönberg (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn
 Lerch (Gemeinde Hopfgarten), Fraktion von Hopfgarten in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol